Selevac, village de Serbie ;
 Selevac, cratère martien nommé d'après le village serbe.